Levin Moses Wallach (23. marts 1832 – 18. august 1903) var lærer, schächter og rabbiner i Fåborg.

Baggrund og levned 
Levin Moses Wallach blev født i Rendsborg som søn af købmand i Rendsborg, Moses Wallach og hustru Frederikke, født Heilbrun. Den 27. oktober 1861 blev han gift med Rikke Abraham (datter af købmand i Fåborg Abraham Moses og Hanne, født Lucas). Sammen fik de børnene Bertha Thora, Ida and Moritz. Han er bedstefader til den senere overrabbiner i København Marcus Melchior og oldefader til Werner David Melchior, Arne Melchior og Bent Melchior.

Han var meget populær i Fåborg og blev kaldt Præst Wallach. Han underviste på Fåborg Realskole og gav også privat undervisning i engelsk og tysk.

Noter 

Rabbinere
Personer fra Rendsborg
Danskere i 1800-tallet
Lærere fra Danmark
Jøder fra Danmark